Скок удаљ у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржано је 9. и 10. марта у Атлетској арени Атакуј.

Титулу освојену у Дохи 2010, није бранио Фабрис Лапјер из Аустралије.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 такмичара из 14 земаља.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 8. март 2012. 
{|class=wikitable 
|-
|Светски рекорд || 8,79|| Карл Луис,  || Њујорк, САД || 27. јануар 1984.
|-
|Рекорд светских првенстава у дворани||8,62 ||Иван Педросо  ||Маебаши, Јапан || 7. март 1999.
|-
|rowspan=2|Најбољи резултат сезоне у дворани ||rowspan=2| 8,24 || Александар Мењков,  || Москва, Русија || 5. фебруар 2012.
|-
|Вил Клеј, ||Фајетвил, САД||10. фебруар 2012.
|-
| Европски рекорд ||8,71|| Себастијан Бајер  || Торино, Италија || 8. март 2009.
|-
| Северноамерички рекорд  || 8,79|| Карл Луис,  || Њујорк, САД || 27. јануар 1984.
|-
| Јужноамерички  рекорд ||8,42 || Ирвинг Саладино,  || Paiania, Грчка || 13. фебруар 2008.
|-
| Афрички рекорд || 8,36 || Игнисиус Гајса,  || Стокхолм, Шведска || 2. фебруар 2006.
|-
|Азијски рекорд || 8,27 || Су Сјонгфенг,  || Нанкинг, Кина || 11. март 2010.
|-	
| Океанијски рекорд|| 8,19 || Фабрис Лапјер,  || Доха, Катар || 12. март 2010.
|-
!colspan="5"|Рекорди после завршетка Светског првенства 2012. 
|-
|Најбољи резултат сезоне ||8,28|| Мауро Виницијус да Силва, || Инстанбул, Турска || 8. март 2012.
|-	
| Океанијски рекорд|| 8,23 || Хенри Фрајн,  || Инстанбул, Турска || 9. март 2012.
|}	

 Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичара године скока удаљ у дворани пре првенства (8. март 2012), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 8,00 м. Норму су испунила четворица (КВ), а друга чеворица су се пласирала у финале по постигнутом резултату у квалификацијама (кв''').

Финале

Референце

Види још 
Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2012. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани